

Боггс Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Боггс Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Боггс Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія